

Geografia
Mayerling, piccolo villaggio del Land austriaco del Niederösterreich, frazione di Alland. È celebre perché in esso si svolsero i cosiddetti fatti di Mayerling, concernenti il presunto suicidio di Rodolfo d'Asburgo-Lorena, erede al trono dell'Impero austro-ungarico (1889)

Cinema

Mayerling (1936), film per la regia di Anatole Litvak, con Charles Boyer e Danielle Darrieux
Mayerling (Le secret de Mayerling, 1949), noto anche come Il segreto di Mayerling, film per la regia di Jean Delannoy, con Denise Benoît e Dominique Blanchar
Mayerling (1956), film tedesco, conosciuto anche come Kronprinz Rudolfs letzte Liebe (in Italia come Amanti imperiali), per la regia di Rudolf Jugert
Mayerling (1957), film per la televisione statunitense, per la regia di Anatole Litvak, con Audrey Hepburn e Mel Ferrer
Mayerling (1968), film per la regia di Terence Young, con Omar Sharif, Catherine Deneuve, James Mason e Ava Gardner

Danza
Mayerling (1978), balletto creato da Kenneth MacMillan

Musica
Mayerling (2006), opera crossover tedesca di Siegfried Carl (libretto) e Ricardo Urbetsch (musica)